«Мистер Сталь» — супергеройский научно-фантастический боевик режиссёра Кеннета Джонсона, вышедший в 1997 году.

Сюжет 
Мастер по металлу Джон Генри придумал мощнейшее оружие «нового поколения» и изготовил опытный образец. Плодами его труда воспользовались уличные налётчики, и что ещё хуже, — эти бандиты решили продать изобретение крупным преступным синдикатам, фашистам и тому подобной публике. Мастер Джон Генри узнал об этом. И тогда на улицах города появился таинственный мистер Сталь — несокрушимый рыцарь в доспехах, наводящий ужас на грабителей и налетчиков, но защищающий слабых и обиженных.

В ролях 
 Шакил О`Нил — Джон Генри Айронс/мистер Сталь
 Аннабет Гиш — Сьюзан Спаркс
 Джадд Нельсон — Натаниэль Бёрк
 Ричард Раундтри — дядя Джои
 Ирма П. Холл — бабушка Одесса
 Рэй Джей — Мартин
 Харви Сильвер — Ламонт
 Чарльз Нейпир — полковник Дэвид
 Керри Кин — сенатор Нолан
 Эрик Пиерпоинт — майор
 Темби Лок — Норма
 Том Бэрри — сержант Маркус
 Кевин Гревье — Сингер

Ссылки 
 
 Official Website
 SoundtrackCollector — Soundtrack Information
 Shaquille Is the Strength of `Steel'

Фильмы по алфавиту
Фильмы-боевики США
Экранизации комиксов DC
Американские фильмы о супергероях
Фильмы Кеннета Джонсона